Les TACK (acronyme de Thaumarchaeota, Aigarchaeota, Crenarchaeota et Korarchaeota) ou Filarchaeota sont un super-embranchement d'archées.

Ils vivent dans différents milieux favorisant des microorganismes allant de thermophiles acidophiles à mésophiles et même psychrophiles, avec différents métabolismes, principalement anaérobie et chimiosynthétique.

Les TACK sont le groupe frère des Eukaryomorpha.

Systématique 
Le super-embranchement TACK a été créé en 2011 par les microbiologistes  et  de l'université d'Uppsala.

Cladogramme

Publication originale

Notes et références

Voir aussi 
 Archaea (classification phylogénétique)

Liens externes 

Archaea